Кузнецкий округ — название 2-х административных единиц СССР в 1920-е годы.

 Кузнецкий округ — в составе Сибирского края
 Кузнецкий округ — в составе Средневолжского края

Кузнецкий округ — название административной единицы Российской империи до 1917 года.

 Кузнецкий округ — в составе Томской губернии.